est le titre de :
 Passeport pour la lune (Man in the Moon), film de Basil Dearden sorti en 1960
 Un été en Louisiane (Man in the Moon), film de  Robert Mulligan sorti en 1991
 , album de L.A. Guns sorti en 2001.

Voir aussi